Laçın (ryska: Лачин) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Laçın Rayonu, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Laçın ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Laçın är huvudsakligen kuperad. Laçın ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Laçın. Runt Laçın är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Laçın är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Laçın består i huvudsak av gräsmarker.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Laçın Rayonu